Хетта:

 Хетта — саамский населённый пункт в общине (коммуне) Энонтекиё провинции Лапландия, Финляндия.
 Хетта — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО.

См. также 
 Хета (значения)